Lerma může být:

 Lerma (Itálie) –  obec v Itálii
 Lerma (Španělsko) –  obec ve Španělsku
 Lerma (México) – město v Mexiku, ve státě México
 Lerma (řeka) –  řeka v Mexiku